Николай Кишинский: Кишинский, Николай Семёнович (1814—1868) — русский генерал, участник Крымской войны.
 Кишинский (Кишенский), Николай Фёдорович (1769—1831) — русский генерал.